Bieg na 1000 metrów mężczyzn w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994 rozegrano 18 lutego w hali Vikingskipet. Mistrzem olimpijskim na tym dystansie został reprezentant USA Dan Jansen, ustanawiając jednocześnie nowy rekord świata.

Wyniki

Bibliografia 
  

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994